Guō est la transcription en pinyin du sinogramme 郭. C'est l'un des noms de famille les plus communs en Chine et signifie « le mur qui entoure une ville ». 

C’est le dix-huitième nom de famille le plus commun en Chine. L’origine du nom remonte à la dynastie Xia, (voir Guo Zhi)

 Guo Bingwen ;
 Guo Jia (170–207), stratège chinois de la dynastie Han ;
 Guo Jianmei, lauréate chinoise en 2010 du prix Simone-de-Beauvoir pour la liberté des femmes ;  
 Guo Jing ;
 Guo Jingjing ;
 Guo Jingming ;
 Guo Linlin ;
 Guo Kan, célèbre général chinois ayant servi sous les Mongols ;
 Kuo Ming-fong (1955-2001), érudite chinoise ;
 Guo Pu (276-324), écrivain chinois ;
 Guo Shoujing (1231-1316), astronome chinois, ingénieur et mathématicien ;
 Guo Songtao (1818–1891), premier ambassadeur de Chine dans des pays occidentaux (France, Royaume-Uni) ;
 Guo Xi, peintre chinois du  ;
 Guo Yujie (née en 2004), biathlète chinoise ;
 Kuo Wen-chin (né en 1998), joueur taïwanais de rugby à XV ;
 Guo Wengui (Miles Kwok), (né en 1967) homme d'affaires chinois établi à New Yotk ;
 Guo Ziyi (697–781), général de la Chine des Tang qui mit fin à la rébellion Anshi.

Le même idéogramme peut aussi, selon les langues ou dialectes, être retranscrit par Kwek, Kwok, Quek, Kuo, Gou ou Kuok, Quoc et Quach (en vietnamien) ou Kwak (en coréen).

 Aaron Kwok, chanteur et acteur de Hong Kong ;
 Kenix Kwok, acteur de Hong Kong ;
 Walter Kwok Ping-sheung, milliardaire de Hong Kong ;
 Robert Kuok, milliardaire chinois originaire de Malaisie ;
 Kwek Leng Beng, milliardaire de Singapour,  plus riche personne de l'Asie du sud-est ;
 Quek Leng Chan, milliardaire de Malaisie,  plus riche personne de l'Asie du sud-est ;
 Patrick S. Kwok, ancien maire de Cupertino en Californie ;
 Terry Gou, milliardaire de Taïwan,  plus riche personne dans le monde.
 Kuo Jung Tsai, scénariste taïwanais.

Patronyme chinois